

Patronyme 

 la famille Guggenheim, une famille d'industriels américains d'origine suisse qui s'est également illustrée dans le mécénat, avec des fondations et des musées. Parmi les membres de la famille :
 Meyer Guggenheim (1828-1905),
 Solomon R. Guggenheim (1861-1949),
 Benjamin Guggenheim (1865-1912),
 Peggy Guggenheim (1898-1979) ;
 Edward Guggenheim (1901-1970), un physico-chimiste anglais, l'un des pères de la thermodynamique chimique moderne ;
 Charles Guggenheim (1924-2002), un réalisateur et producteur américain ;
 Davis Guggenheim (1963-), un réalisateur et producteur américain.

Culture et société 
 La bourse Guggenheim est une récompense américaine délivrée annuellement depuis 1925 par la fondation John-Simon-Guggenheim.  
 Il existe plusieurs .
 Il existe plusieurs .

Patronyme juif